Скажені ( - розгнівані) — політичне угрупування у Франції в період Великої французької революції.

Їх так називали за їхні крайні погляди.
Лідери - Жак Ру та Жан-Франсуа Варле. Ця партія висунула вимоги повного зрівняння майна, заборонивши спекуляції, скупку та приховування майна.

Французька революція